

Geografia

Belgia 
 Alle – wieś

Polska 
 Alle – niemiecka nazwa rzeki Łyna

Szwajcaria 
 Alle – gmina w kantonie Jura, w okręgu Porrentruy

Osoby 
 Ælle – król Sussex
 Alle Benassi – włoski producent muzyczny
 Alle Farben – niemiecki DJ
 August Alle – estoński pisarz

Inne 
 Alle alle – rodzaj ptaków, których jedynym przedstawicielem jest alczyk

Zobacz też 
 Ale